Huidig:

Bestuurlijke indeling van Wales
Behouden graafschappen van Wales

Geschiedenis:

Historische graafschappen van Wales
Geschiedenis van lokaal bestuur van Wales